Éton (versão portuguesa do nome Aethon) refere-se, na mitologia grega, a diversas personagens:

  De acordo com Ovídio (Metamorfoses, II, 153), era um dos cavalos de Hélio.
  De acordo com Virgílio (Eneida, XI, 89), era um dos cavalos de Palas.
  Segundo outros autores, era um dos Cavalos de Plutão
  A personificação da fome, Deméter colocou-a no estômago de Erisícton, que passou a estar permanentemente esfomeado. O seu equivalente na mitologia romana era Fames, uma deusa.
  De acordo com Homero (Odisseia, XIX, 180), foi o nome adoptado por Ulisses para falar com Penélope, quando estava de volta a Ítaca.
 Segundo alguns mitos da Mitologia Grega era o abutre que comeu o fígado de Prometeu durante o período que o mesmo esteve acorrentado no Monte Cáucaso.

Éton (Meuse), comuna da França.

Desambiguação
Eton